— железнодорожная станция в японском городе Кусиро, обслуживаемая компанией JR Hokkaido.

История 
Станция Кусиро была открыта 20 июля 1901 года. С приватизацией JNR она перешла под контроль JR Hokkaido.

Линии 
 JR Hokkaido
 Главная линия Немуро
 Главная линия Сэнмо

Планировка 
Платформы

Примечания

Ссылки 
 JR Hokkaido

Железнодорожные станции в префектуре Хоккайдо